De naam Nepos kan naar verschillende personen verwijzen:

 Quintus Caecilius Metellus Nepos, een Romeins consul
 Cornelius Nepos, een Romeins schrijver
 Julius Nepos, een Romeins keizer